RU har flere betydninger.

 Radikal Ungdom – Det Radikale Venstres officielle ungdomsorganisation
 Rød Ungdom – en nedlagt, dansk, revolutionær socialistisk ungdomsorganisation
 .ru – et nationalt topdomæne der er reserveret til Rusland
 RU – ISO 3166-1 kode for Rusland
 ru – ISO 639-1 kode for russisk
 RU – nummerplade kode for Burundi

Se også
 Ruthenium – et grundstof med symbolet Ru
 Endoplasmatisk reticulum – indeles i ru- og glat endoplasmatisk reticulum